Joan-Pere Pujol (Perpinyà, 1946), polític, promotor cultural i escriptor nord-català, i un dels fundadors del catalanisme polític a la Catalunya del Nord.
 Pere Pujol i Ferrusola (Barcelona, 1965), enginyer agrònom català, fill de Jordi Pujol i Marta Ferrusola.
 Pere Pujol i Tubau (Ribes de Freser, 1887 - La Seu d'Urgell, 1962), eclesiàstic, historiador, paleògraf i arxiver de l'Arxiu Capitular d'Urgell.
 Pere Pujol Amat (Barcelona, 1931 – Barcelona, 2013), endocrinòleg i maratonià barceloní, i un dels introductors de les curses populars a Catalunya .
 Pere Ferrer Pujol (Artà, 1934-2001), més conegut com a Pere Pujol. Escultor autodidacta.